Rumia est une ville de Poméranie qui fait partie de la banlieue de la Tricité.
Rumia, appelée également Rumilia ou Rumina, est la déesse de l'allaitement et des tétons à Rome.
Rumia est un genre de plantes de la famille des Apiaceae.